Kleine Burg bezeichnet:
 das Gymnasium Kleine Burg, ein Gymnasium  in Braunschweig.
 den Burgrest Hewenegg, der Rest der Vorburg der Burg Hewenegg
 eine Straße in Braunschweig, siehe Kleine Burg (Straße)